Aion může být:

 Aion (album), album skupiny Dead Can Dance
 Aion (francouzská hudební skupina), francouzská hudební skupina
 Aion (polská hudební skupina), polská hudební skupina
 Aion (japonská hudební skupina), japonská hudební skupina
 Aion (album, Aion), jejich album
 Aion (album, CMX), album skupiny CMX
 Aion (hra), Fantasy MMORPG
 Ajon nebo Aion, ostrov v Rusku 
 AION CS, s.r.o., poskytovatel služby Zákony pro lidi
řecké slovo αἰών (aión), věk, věčnost